

Personnalités 

 Andy Wacker, (1988-), athlète américain ;
Eugen Wacker, coureur cycliste kirghiz ;
Fred Wacker (1918-1998), pilote automobile américain ;
 Ingrid Wacker (née avant 1932-2009), monteuse allemande ;
Nicolas Wacker (1897-1987), peintre français d'origine russe ;
 Ludvig Wacker (2000-), coureur cycliste danois ;
 Otto Wacker (1898-1970), marchand d'art et galeriste allemand ;
 Theodor Wacker (1845-1921), prêtre et homme politique allemand.

Société 
Wacker Neuson est une société active au niveau international. Elle développe, produit et vend des engins de chantier.
Wacker Chemie est une entreprise allemande qui fait partie du MDAX.

Édifice 
333 Wacker Drive est une tour de bureaux achevée en 1983 à Chicago (Illinois) mesurant 149 mètre. 
35 East Wacker est un bâtiment historique de 159 mètres de haut et 40 étages situé dans le secteur du Loop à Chicago (Illinois).
One North Wacker, anciennement UBS tower est un gratte-ciel situé sur One North Wacker Drive à Chicago (Illinois).
311 South Wacker Drive est un gratte-ciel de soixante-cinq étages situé dans la ville de Chicago, aux États-Unis.
111 South Wacker Drive est une tour de bureaux située au 111 South Wacker Drive à Chicago. Achevé en 2005, il culmine à une hauteur de 208 m et comprend 51 étages, ce qui en fait l'un des plus hauts de la ville.
77 West Wacker Drive, également connu sous le nom de bâtiment uni, est un immeuble de bureaux situé à Chicago.
LaSalle-Wacker Building situé au 221 North LaSalle Street, est un gratte-ciel de 156 m de haut comprenant 41 étages à l'extrémité nord du canyon de la LaSalle Street dans le secteur communautaire du Loop à Chicago (Illinois).

Sport 
Football
FC Admira Wacker Mödling est un club de football autrichien basé à Mödling.
SC Wacker Vienne était un club de football autrichien aujourd'hui disparu qui était basé à Vienne.
FC Wacker Innsbruck (1915) était un club de football autrichien  aujourd'hui disparu qui était basé à Innsbruck.
FC Wacker Innsbruck (2002) est un club de football autrichien  basé à Innsbruck.
SV Wacker Burghausen est un club de football allemand basé à Burghausen.
BFC Alemannia 90 Wacker est un club de football allemand basé à Berlin.
FC Wacker Munich  est un club de football allemand basé à Munich.
SC Wacker Leipzig était un club de football allemand basé à Leipzig.
FSV Wacker 90 Nordhausen est un club de football allemand basé à Nordhausen.
Handball
Wacker Thoune est un club de handball suisse basé à Thoune.

Homonymie de patronyme